Горчако́в — російське прізвище.

 Горчаков Микола Михайлович (1898—1958) — російський режисер, педагог.
 Горчаков Михайло Дмитрович (1793—1861) — російський генерал від артилерії.
 Горчаков Овідій Олександрович (1924, Одеса — 2000, Москва) — радянський розвідник, російський письменник, сценарист.
 Горчаков Олександр Кирилович (1900—1960) — український радянський хірург, заслужений діяч науки УРСР.
 Горчаков Олександр Михайлович (1798—1883) — російський дипломат, канцлер.

Російські прізвища